Міста Малі () — урбанізовані населені пункти держави Малі. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Малі є 34 міста з чисельністю понад 3000 осіб.

Найбільші міста Малі

Джерела

Посилання 

 

 
Малі
міста